La Coupe UEFA 2003-2004 est la compétition de la Coupe UEFA qui, en 2003-2004, a mis aux prises des clubs de football du continent européen, dont les vainqueurs des Coupes nationales. 

La compétition a vu le sacre du Valence CF qui l'a emporté sur l'Olympique de Marseille en finale.

C'est la première coupe de l'UEFA remportée par le club espagnol de Valence et c'est la deuxième fois que l'OM atteint la finale de cette compétition.

Tour préliminaire 

 *  - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur 
 **  - Qualification obtenue après prolongation

Premier tour 

 *  - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur 
 **  - Qualification obtenue après prolongation
 ***  - Qualification obtenue après une séance de Tirs au but

Deuxième tour 

 *  - aux buts à l'extérieur   
 **  - aux tirs au but

Seizièmes de finale 
Les vingt-quatre vainqueurs du tour précédent ainsi que les troisièmes de chaque groupe de la Ligue des Champions jouent en matchs aller-retour. Les 16 vainqueurs sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

 *  - aux buts à l'extérieur

Huitièmes de finale 

Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .

 *  - Valence se qualifie après prolongation

Quarts de finale 

Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .

Demi-finales 

Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .

Finale

Voir aussi 

Ligue des Champions 2003-2004
Supercoupe de l'UEFA 2004
Coupe Intertoto 2003

Football en 2003
Football en 2004
Ligue Europa
Football M2